Cederström ist der Familienname folgender Personen:

 Bror Cederström (1780–1877), schwedischer Politiker und Minister
 Charlotta Cederström (1760–1832), schwedische Künstlerin
 Gustaf Cederström (1845–1933), schwedischer Historienmaler
 Jakob Cederström (1782–1857), Offizier in der schwedischen Armee
 Lena Cederström (1901–1974), schwedische Schauspielerin
 Thure Cederström (1843–1924), schwedischer Genremaler

ru:Сёдерстрём
sv:Cederström